A73 är en motorväg i syd-centrala Tyskland.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Thüringen
Vägar i Bayern
Listor över avfartsnummer